

Купай — село, Мішкинський район, Курганська область
 Купай — присілок, Параньгинський район, Марій Ел